Spanien deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1900 i Paris, men først igen under Sommer-OL 1920 i Antwerpen. De har siden deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1936 i Berlin, som de boykottede. Spanien boykottede også Sommer-OL 1956 i Melbourne, men deltog i Ridesport under sommer-OL 1956 i Stockholm. Spanien deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1936 i Garmisch-Partenkirchen og har siden deltaget i samtlige vinterlege. 

Spanien har været vært for OL en gang; Sommer-OL 1992 i Barcelona.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Spaniens OL-statistik  på Sports-reference.com

Spanien ved sommer-OL
Spanien ved vinter-OL
OL